Камница може бити:

 Камница (Дол при Љубљани), насељено мјесто у општини Дол при Љубљани, Република Словенија
 Камница (Марибор), насељено мјесто у општини Марибор, Република Словенија